Минха́дж () — арабское слово означающее «путь» или «план».

Персоналии 
 Минхадж-и Сирадж Джузджани — персидский историк XIII века.
  — американский комедиант индийского происхождения.

Книги 
 Аль-Минхадж фи шарх Сахих Муслим — комментарий ан-Навави к сборнику хадисов Муслима ибн аль-Хаджжаджа.
  — книга Мухйиддина ан-Навави.
  — книга Ибн Таймии.
  — книга Абу Хамида аль-Газали.
  — книга приписываемая Абу Хамиду аль-Газали.
 Минхадж аль-факаха — книга шиитского богослова Садика Рохани.
  — книга шиитского богослова Алламе Хилли.
 аль-Минхадж ас-Сави — сборник хадисов Мухаммада Тахира аль-Кадри.

Организации 
 Минхадж уль-Куран — общественная организация основанная Тахиром Кадри.
  — издательство в Джидде (Саудовская Аравия), основанное в 1995 году.